Сергеевский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация 
Сергеевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и / или административно-территориальных единиц в России.
 Сергеевский сельсовет — в Благовещенском районе Амурской области.
 Сергеевский сельсовет — в Ирбейском районе Красноярского края.
 Сергеевский сельсовет — в Глушковском районе Курской области.
 Сергеевский сельсовет — в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Сергеевский сельсовет — в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Сергеевский сельсовет — в Курманаевском районе Оренбургской области.

Украина 

Сергеевский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Донецкая область 
 Сергеевский сельский совет — Покровский район.
 Сергеевский сельский совет — Славянский район.

Житомирская область 
 Сергеевский сельский совет — Емильчинский район.

Николаевская область 
 Сергеевский сельский совет — Березнеговатский район.
 Сергеевский сельский совет — Братский район.

Одесская область 
 Сергеевский сельский совет — Любашёвский район.
 Сергеевский сельский совет — Саратский район.

Сумская область 
 Сергеевский сельский совет — Белопольский район.

Херсонская область 
 Сергеевский сельский совет — Новотроицкий район.

Черниговская область 
 Сергеевский сельский совет — Прилукский район.

Черновицкая область 
 Сергеевский сельский совет — Путильский район.